Östbanan kan avse:

Itärata (Östbanan på svenska), en planerad järnväg i Finland som ger en kortare och snabbare resväg mellan Helsingfors och Luumäki
Österrikiska östbanan
Steierska östbanan
Preussiska östbanan
Østbanen på Sjælland i Danmark
Østbanestasjonen i Oslo